Pavlovac (Topola)
 Pavlovac (Veliki Grđevac)
 Pavlovac (Slunj)